Orgères ist der Name mehrerer Gemeinden in Frankreich:

Orgères (Ille-et-Vilaine) im Département Ille-et-Vilaine
Orgères (Orne) im Département Orne

mit Namenszusatz:
Orgères-en-Beauce im Département Eure-et-Loir